Massa critica indica in generale una soglia quantitativa minima oltre la quale si ottiene un mutamento qualitativo.

Costume 
Massa critica (Critical mass) – raduno di biciclette che, sfruttando la forza del numero (massa), invadono le strade normalmente usate dal traffico automobilistico

Fisica
Massa critica – quantità di materiale fissile necessaria affinché una reazione nucleare a catena possa autosostenersi
 Massa critica o Massa di Jeans – condizione in cui una nube di idrogeno, elio e polveri inizia a contrarsi per formare una protostella

Letteratura 
 Massa critica (Critical Mass) – racconto di fantascienza di Arthur C. Clarke, contenuto nell'antologia All'insegna del Cervo Bianco del 1957

Pagine correlate 
Critical Mass